Jarosław Janicki (ur. 1966) – polski lekkoatleta
 Jarosław Janicki – polski naukowiec, profesor
 Jarosław Janicki (1955-2014) – polski leśnik związany z Opolszczyzną